Sethos ist der Name folgender Personen:

 Sethos I.
 Sethos II.

Siehe auch:
 (5009) Sethos, Asteroid des Hauptgürtels